Немецкие подводные лодки
U-41 (1915)
U-41 (1939)